Цах () — немецкая фамилия:
 Цах, Антон фон (1747—1826) — австрийский генерал;
 Цах, Николай Петрович (род. 1939) — министр транспорта России;
 Цах, Франц Ксавер фон (1754—1832) — немецкий астроном.

Примечания